Herkendell ist der Name von

 Friedrich August Herkendell (1876–1940), deutscher Maler und Grafiker
 Hanns Herkendell (1886–1958), auch: Hans Herkendell, deutscher Maler und Grafiker